Horvátország
Srednje Selo falu Cetingrad községben, Károlyváros megyében
Srednje Selo falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Srednje Selo falu Šolta községben, Split-Dalmácia megyében